Norwegisch-Schottischer Krieg steht für:

 Norwegisch-Schottischer Krieg (1230–1231)
 Norwegisch-Schottischer Krieg (1249)
 Norwegisch-Schottischer Krieg (1263–1266)